Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Wilton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Herefordshire
 Wilton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Wilton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire, w dystrykcie Redcar and Cleveland
 Wilton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire, w dystrykcie Ryedale
 Wilton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Wilton – miasto w Anglii, w hrabstwie Wiltshire, w civil parish Wilton
 Wilton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire, w civil parish Grafton

Miejscowości w Australii:
 Wilton – miejscowość w stanie Nowa Południowa Walia

Miejscowości w USA:
 Wilton – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Shelby
 Wilton – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Little River
 Wilton – miejscowość w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Wilton – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Sacramento
 Wilton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Muscatine
 Wilton – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Franklin
 Wilton – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Franklin
 Wilton – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Beltrami
 Wilton – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
 Wilton – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Wilton – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Wilton – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burleigh
 Wilton – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
 Wilton – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
Gminy w USA:
 Wilton (ang. Wilton Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Wilton (ang. Wilton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Will
 Wilton (ang. Wilton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Muscatine
 Wilton (ang. Wilton Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Franklin
 Wilton (ang. Wilton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Waseca
 Wilton (ang. Wilton Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Wilton (ang. Wilton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
 Wilton (ang. Wilton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe